Ви́ктор Ива́нович Лоба́нов ― радиоинженер-конструктор, старший научный сотрудник Лаборатории высоких энергий ОИЯИ, лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Родился 30.07.1948 г.

Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения (1975). С 1976 г. инженер, старший научный сотрудник Лаборатории высоких энергий (ЛВЭ) Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) (г. Дубна) (Научно-экспериментальный отдел физики ядерных столкновений).

Участвовал в разработке уникальных технологий изготовления сверхпроводящих магнитов и других исследовательских приборов .

Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1992 года за разработку и создание экономичных сверхпроводящих магнитов для ускорителей высоких энергий.

Примечания